Incat — австралийский производитель высокоскоростных катамаранов, расположенный в пригороде Хобарта, Тасмания. Компания основана Бобом Клиффордом.

Компания занимается строительством больших коммерческих и военных катамаранов, которые используют конструкцию из алюминия, технологию SWATH и скольжения по воде. Суда могут иметь до 112 метров в длину и развивать скорость до 40 узлов (75 км/ч).

Incat построила несколько судов для военного применения, включая HMAS Jervis Bay (наиболее известен своей ролью в Восточном Тиморе), HSV-X1 Joint Venture и HSV-2 Swift (принадлежат вооруженным силам США).

В конце 1990-х и начале 2000-х компания имела некоторые финансовые затруднения и большие долги перед правительством Тасмании, но финансовый кризис был преодолен благодаря заключению новых контрактов на постройку катамаранов с зарубежными заказчиками и военно-морскими силами США.

 Правовые разногласия с компанией Austral 
С 2007 года Incat и Austral, её основной конкурент в Австралии, были вовлечены в юридический спор о собственности и передаче конфиденциальных документов между компаниями.

Построенные суда

Конструкция судов 

Корпус судов — из алюминия (этим удалось снизить массу судна на 500 т, на столько же увеличив грузоподъёмность).

Осадка судов - примерно 3 м. На скоростном ходу корма судна приподымается.

В качестве движителя применены 4 водомёта (входные отверстия по 1,5 м, выходные 70 см). Они могут не только отклоняться, для установки курса судна, но и реверсироваться, останавливая судно на короткой дистанции (до 500 м).

Для борьбы с качкой применены два откидных триммера, расположенных в корме. Балансируя ими, регулируя их подъёмную силу (управление осуществляется автоматически компьютером) удается снизить уровень качки для пассажиров.

Главный офис 
18 Bender Drive, Derwent Park, Hobart Tasmania 7009, Australia ()

См. также 
 Судно с малой площадью ватерлинии
 «волнореза»

Ссылки 
 incat.com.au - Оф. сайт
 Самый быстроходный боевой корабль в мире «HSV-X1 Joint Venture» // korabley.net, авг 2009
 Австралийская компания представила крупнейший в мире электрический паром на 2100 человек // Хайтек+, 18 января 2023

Примечания 

Судостроительные компании
Компании Австралии